Fredrik av Sachsen (tyska: Friedrich von Sachsen) kan syfta på:

 Fredrik I av Sachsen (1370–1428), markgreve av Meissen, lantgreve av Thüringen och pfalzgreve av Sachsen
 Fredrik II av Sachsen (1412–1464) kurfurste av Sachsen
 Fredrik III av Sachsen (1463–1525) kurfurste av Sachsen
 Fredrik av Sachsen (1473–1510), högmästare av Tyska orden
 Fredrik av Sachsen (1504–1539), prins av Sachsen
 
 
 Fredrik Erdman av Sachsen-Merseburg (1691–1714), prins av Sachsen-Merseburg
 Fredrik av Sachsen-Weissenfels-Dahme (1673–1715), (titulär)hertig av Sachsen-Weissenfels-Dahme och generallöjtnant

Se även 
 Ernst Fredrik av Sachsen
 Johan Fredrik av Sachsen
 Karl Fredrik av Sachsen-Weimar-Eisenach (1783–1853), storhertig av Sachsen-Weimar-Eisenach